Савёлово — название населённых пунктов.

Россия 
 Савёлово — железнодорожная станция Московского отделения Октябрьской железной дороги (г. Кимры Тверской области).
 Савёлово — бывшее село, сейчас микрорайон в правобережной части города Кимры.
 Савелово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Савелово — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Савелово — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Савелово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Савелово — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Савёлово — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Савёлово — деревня в Архангельском сельском округе Приволжского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области.
 Савёлово — деревня во Флоровском сельском округе Приволжского сельского поселения Мышкинского района Ярославской области.

Украина
 Савелово — село в Тростянецком районе Сумской области.